Fleur de tonnerre peut désigner :
 Fleur de tonnerre, roman de Jean Teulé paru en 2013 ;
 Fleur de tonnerre, film de Stéphanie Pillonca-Kervern sorti en 2017, adaptation du précédent.

Voir aussi